Soda Stereo puede referirse a los siguientes significados:
 Soda Stereo, grupo de rock argentino activo desde 1982 a 1997 y en 2007.
 Soda Stereo, primer álbum del grupo de rock argentino Soda Stereo, publicado en 1984.

Páginas de redirección

 Soda Stereo: El último concierto
 Soda Stereo: Gira Me Verás Volver